Samsun 19 Mayıs Stadı ist der Name folgender zwei Stadien der westtürkischen Hafenstadt Samsun, zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Heimstätte des ortsansässigen Fußballvereins Samsunspor waren:

 Samsun 19 Mayıs Stadı (1975)
 Samsun 19 Mayıs Stadı (2017)